Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 69-es, továbbá 69A, 69Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 69-es busz (Budapest)megszűnt
 69A busz (Budapest)megszűnt

 69-es busz (Miskolc)megszűnt

 69-es busz (Zalaegerszeg)
 69Y busz (Zalaegerszeg)megszűnt